Об'єкти NGC
Столова Гора (сузір'я)
Емісійна туманність
Астрономічні об'єкти, відкриті 1834